Harthau steht für:

 Harthau (Crimmitschau), ein Ortsteil von Crimmitschau
 Harthau (Oberwiera), ein Ortsteil von Oberwiera
 Chemnitz-Harthau, einen 1950 eingemeindeten Stadtteil von Chemnitz
 ältere Namensform des Ortes Großharthau

Siehe auch:
 Hardau (Begriffsklärung)
 Hartau (Begriffsklärung)